Aasgeier ist eine Trivialbezeichnung für mehrere Arten von Greifvögeln, die überwiegend oder ausschließlich Aas fressen, zum Beispiel
 Bartgeier
 Gänsegeier
 Mönchsgeier
 Schmutzgeier

Aasgeier ist der Titel von
 Aasgeier (1956), US-amerikanischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 1956
 Aasgeier (1982), ungarischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1982